Screen on the Green kan syfta på:

Screen on the Green (Atlanta) – en utomhusfilmfestival om sommaren i Piedmont Park i Atlanta
Screen on the Green (Washington, D.C.) – en utomhusfilmfestival om sommaren i Washington, DC